Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic 2004 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Glenn Weiner (primo turno)
 Wesley Moodie (ultimo turno)
 Harel Levy (Qualificato)
 Robert Kendrick (ultimo turno)

 Kevin Kim (secondo turno)
 Michel Kratochvil (Qualificato)
 Wang Yeu-tzuoo (Qualificato)
 Takao Suzuki (ultimo turno)

Qualificati 

 Nenad Zimonjić
 Michel Kratochvil

 Harel Levy
 Wang Yeu-tzuoo

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2004